Лукаш (Lukáš) — фамилия чешского и болгарского происхождения и имя. Происходит от уменьшительной формы Лукаш (от имени ).

Персоналии

Имя 
 Лукаш III Печ (ум. после 1298) — венгерский дворянин.
 Лукаш Рокоссовский — сын Джерслава Рокоссовского, дедич в Рокосове, Карщце, Славиковицах, Белчилесе и Круликове.
 Лукаш Радил (род. 1990) — чешский хоккеист.

Фамилия 
 Лукаш, Александр Александрович (1928—2022) — старший аппаратчик Ясиновского коксохимического завода, Герой Социалистического Труда.
 Лукаш, Борис Созонтович (1887—1968) — российский и советский учёный-ихтиолог.
 Лукаш, Виктор Николаевич (1935—2019) — советский и украинский звукорежиссёр (звукооператор), композитор.
 Лукаш, Висенти (род. 1935) — португальский футболист.
 Лукаш, Елена Леонидовна (род. 1976) — украинский политик, депутат Верховной Рады.
 Лукаш, Иван Созонтович (1892—1940) — прозаик русской эмиграции.
 Лукаш, Константин (1890—1945) — болгарский генерал-лейтенант.
 Лукаш, Марек (род. 1991) — чешский легкоатлет-многоборец.
 
 Лукаш, Олег Михайлович (род. 1972) — советский и украинский футболист.
 Лукаш, Павел Владимирович (род. 1960) — русский поэт, прозаик.
 Лукаш, Рудольф (1886—1938) — чехословацкий майор, официально признанный прообраз «поручика Лукаша».

См. также